Wilia steht für:

 Wairaja/ Weleja, altägyptische Bezeichnung einer Region im ägäischen Raum, möglicherweise Elis; siehe Liste ägäischer Ortsnamen vom Totentempel Amenophis III.
 Wilia, den polnischen Namen des weißrussischen bzw. litauischen Flusses Neris
 ORP Wilia, ein polnisches Frachtschiff